Marian Karaś – polski samorządowiec, naczelnik Kłodzka
 Marian Karaś (ur. 1950) – polski publicysta i aforysta

Zobacz też